Luftslottet kan syfta på:

 Luftslottet (band) – en svensk musikgrupp bildad i Brighton 2014
 Luftslottet som sprängdes (film) – en svensk film från 2009 i regi av Daniel Alfredson
 Luftslottet som sprängdes (roman) – en roman av Stieg Larsson
 Wallander – Luftslottet – en svensk film från 173 i regi av Anders Engström